Шейнман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Шейнман, Арон Львович (1886—1944) — советский государственный деятель.
 Шейнман, Михаил Маркович (1902—1977) — советский историк религии и пропагандист атеизма.
 Шейнман, Сесиль Яковлевна (1923—1992) — советский филолог-классик, антиковед; редактор и переводчик.
 Шейнманн, Юрий Михайлович (1901—1974) — советский геолог.